Saint-Amand (Manche) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Saint-Amand (Creuse) – francuska gmina w regionie Limousin
 Saint-Amand (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais